Het WTA-toernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2012 is gespeeld van 2 tot en met 8 april 2012. Het tennistoernooi vond plaats in de Amerikaanse stad Charleston. Er werd gespeeld op groene gravelbanen. Het toernooi was aan zijn veertigste editie toe.

Enkelspel – Aan het toernooi namen zes speelsters uit de top 20 deel. Titelhoudster Caroline Wozniacki had wel de wens te kennen gegeven om haar titel te komen verdedigen, maar de WTA liet haar niet toe omdat er al twee top zes-speelsters zouden deelnemen. De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska, die twee dagen eerder het WTA-toernooi van Miami had gewonnen, trok zich wegens rugklachten uit Charleston terug. Het vijfde reekshoofd Serena Williams uit de Verenigde Staten, die ook in 2008 de titel in Charleston veroverde, won het toernooi. Ze versloeg in een eenzijdige finale, die minder dan een uur duurde, de als negende geplaatste Tsjechische Lucie Šafářová. De Tsjechische – die de dag tevoren Polona Hercog met een double bagel naar huis stuurde – ontsnapte ternauwernood aan hetzelfde lot: 6-0 6-1. Het was de veertigste WTA-toernooizege voor Serena Williams, de eerste sinds acht maanden. De als twaalfde geplaatste Belgische speelster Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde. De Nederlandse Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – Het ongeplaatste duo Anastasija Pavljoetsjenkova / Lucie Šafářová schakelde in de kwartfinale de als derde geplaatste titelverdedigsters Sania Mirza en Jelena Vesnina uit, en vervolgens in de halve finale het als eerste geplaatste team, Liezel Huber en Lisa Raymond. Een uur nadat Šafářová haar enkelspelfinale had gespeeld, trad zij met haar partner in de dubbelspelfinale aan tegen het eveneens ongeplaatste koppel Anabel Medina Garrigues en Jaroslava Sjvedova, dat op weg naar de finale nog geen set had verloren. Nadat elk team een set had gewonnen, moest een match-tiebreak de doorslag geven; deze werd gewonnen door het duo Pavljoetsjenkova / Šafářová.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
 Toernooischema WTA

Charleston 2012
Charleston